

Persone
 Jacques Laffitte – politico e banchiere francese
 Jean Laffitte – vescovo cattolico francese
 Mourad Laffitte – regista e sceneggiatore francese
 Pierre Laffitte – scienziato e politico francese
 Pierre Laffitte – filosofo francese

Altro
 Laffitte – personaggio di One Piece